Supremo Tribunal Federal, in Brazilië
 Supremo Tribunal de Justiça (Kaapverdië), in Kaapverdië.
 Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, in Portugal.
 Supremo Tribunal de Justiça (Sao Tomé en Principe), in Sao Tomé en Principe.